Карасино — название населённых пунктов:

 Карасино — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Карасино — село в Воскресенском районе Московской области.
 Карасино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Карасино — деревня в Истринском районе Тверской области.